Сан-Мартин-де-ла-Вега ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Занимает площадь 105,9 км². Население — 16677 человек (на 2006 год).

Покровителем города считается святой Маркос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мадрида